Nißler oder Nissler ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Thomas Nissler (1713–1769), deutscher Baumeister
 Karl Ludwig Nißler (1908–1987), deutscher Kinderarzt und Professor an der Medizinischen Akademie Magdeburg
 Tobias Nißler (1853–1907), Mitglied des Deutschen Reichstages von 1898 bis 1907